Rock Radicals Records est un label fondé en 1982  par des membres du groupe punk parisien The Brigades.

Historique 
En 1982, le Groupe punk-rock  The Brigades décide de fonder son propre label pour auto-produire son premier 45 tours ; "Riot and dance". Le groupe fut fondé par Kid Bravo, guitariste (qui se reconvertira plus tard dans la musique électronique sous le pseudonyme de Kid Loco) et V Dialectics, chanteur. Tony Aigri, batteur, et S. Chatterton, bassiste, compléteront la formation. C’est ainsi que naît, sous le statut associatif, Rock Radicals Records.
Les premiers vinyles sont financés et produits par le groupe. Philippe Baïa arrive rapidement dans le label pour apporter son soutien financier à la structure.

Dès 1982 le label sort sa première production : Riot and Dance. Il s’agit là du premier 45 tours de The Brigades. D’autres productions suivront, essentiellement des disques de The Brigades et de Bérurier Noir. 
Les productions du label seront référencées sous la forme «RRR+chiffre ». Les coproductions avec d’autres labels seront référencées sous la forme « RRR+lettre ».

En 1984 intervient le premier split de The Brigades ; Kid Bravo et Tony Aigri (batterie) quittent le groupe. Ce split amène la fin de Rock Radicals Records.
Kid Bravo et Philippe Baïa vont alors s’associer à Marsu pour créer Bondage Records. Les productions de Bondage garderont la numérotation RRR jusqu’en 1986.
De leur côté Vlad Dialectics et S. Chatterton reforme The Brigades avec deux autres membres (Cleaz à la guitare et Miguel à la batterie) et fondent en 1985 un nouveau label : Negative Records pour continuer à s'auto-produire.

Productions du label 
 The Brigades "Riot and dance" (RRR 001, 1982, SP)
 The Brigades "Janis would say"  (RRR 002, 1983, SP)
 Kid Bravo "5 years of noise” (RRR 000, 1982, K7)
 The Brigades "Bombs and blood and capital"  (RRR 003, 1983, LP)
 Living Theatre & Co / Propaganda (RRR 004, 1983, split)
 Bérurier Noir "Macadam massacre"  (RRR 005, 1984, EP)
 Bérurier Noir "Macadam massacre"  (RRR 006, 1984, LP)
 The Brigades "Ready ready go punk rockers" (RRR 007, 1984, Maxi)
 Bérurier Noir "Nada 84" (RRR 008, 1984, EP)
 The Brigades "My tailor is communist" (RRR 00A, 1984, K7 live) – en coproduction avec V.I.S.A.

Les productions de Bondage Records conserveront la numérotation RRR jusqu’en 1986.

Liens externes 
 
 
 
 Interview de Vlad Dialectics sur Rock Radicals Records et Negative Records
 Liste des productions du Rock Radicals Records et de Bondage

Label discographique indépendant ayant son siège en France
Label de punk